Департамент Посадас  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Территория — 965 км². Население — 324756 человек. Плотность населения — 336,50 чел./км².

Административный центр — Посадас.

География 
Департамент расположен на западе провинции Мисьонес.

Департамент граничит:
на севере — с Парагваем
на северо-востоке — с департаментом Канделария
на востоке — с департаментом Леандро-Н.Алем
на юге — с департаментом Апостолес
на западе — с провинцией Корриентес

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Посадас
Фачиналь
Гарупа

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мисьонес